Nubiërs
 Nubië
 Nubische talen
 Oud-Nubisch
 Nobiin